Schreibkraft bezeichnet
einen Beruf, der einfache Schreibarbeiten beinhaltet (siehe auch Sekretär)
eine österreichische Literaturzeitschrift, siehe Schreibkraft (Zeitschrift)

Siehe auch: